Sidom, Sidon ou Zidon,  (pronunciado Tsîydôn), de significado "caçar", foi um dos filhos de Canaã, filho de Cam e, neto de Noé. Seus descendentes foram conhecidos como "sidônios" mas, chamavam a si próprios como "kena'ani" ou "cananitas" e, colonizaram a costa do Mediterrâneo do atual Líbano, então conhecida como terra de Canaã e, supõe-se também que eles falavam uma língua semita, após a invasão de semitas na região.

Narrativa bíblica 
Os filhos de Noé foram Sem, Cam (ou Cão) e Jafé, e os filhos de Cam foram Cuxe, Mizraim, Pute e Canaã. Canaã teve dois filhos, Sidom e Hete, e foi o ancestral dos jebuseus, amorreus, girgaseus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus e hamateus; e depois se espalharam as famílias dos cananeus.

Canaã foi amaldiçoado por Noé porque Cam, seu pai, viu Noé nu, após Noé ter se embriagado; de acordo com a maldição, Canaã seria servo de Sem e de Jafé.

Fenícios
Os cananitas foram conhecidos por seus panos vermelhos e roxos (uma tinta vermelha foi extraída de caracóis murex encontrados próximos de margens da Palestina, um método agora esquecido). Os gregos chamaram a terra de Canaã de "Fenícia", que significava "roxo". Os Fenícios se tornaram uma nação de grande comércio, língua, e cultura, considerando este fato,  o nome israelita para "Canaã" surgiu para significar "comerciantes", em vez disso alguns sugerem que o nome Canaã veio do nome hebraico Hurrian, que significa "pertencente da terra de vermelho roxo". Fenício, hebraico, e moabita foram um grupo de línguas semitas do oeste, todos os dialetos de Canaã. O sistema de escrita dos fenícios é a fonte dos sistemas de escrita de quase toda a Europa, incluindo grego, russo, hebraico, árabe, e o alfabeto romano. O império fenício caiu sob domínio Helenístico depois de ser conquistador por Alexandre, o Grande, por volta de 332 a.C. Em 64 a.C. o nome de Fenícia desapareceu completamente, tornando-se parte da província romana da Síria. No início da Era Cristã, fenícios remanescentes foram os primeiros a aceitar a fé cristã depois dos judeus. O nome de Sidom é até hoje perpetuado na cidade moderna de Sidon (Saidoon é o nome fenício, Saida em árabe) no sul do Líbano.

Identificação
Sidon foi a capital da Fenícia, dessa forma, os sidônios são encontrados no Líbano, Chipre, Sicília, Sardenha, Espanha e África do Norte. Estas são as históricas colônias fenícias. Quando Tiro, mais tarde, cresceu surpreendentemente, o reino foi ainda chamado "Sidônio", embora, possivelmente, Mediterrâneo e Tirreno tenham cedido seus nomes à Tiro. As pessoas "sidamo", da Etiópia e os "sidones", da Bulgária, devem ter sido colônias.

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Ver também
 Tabela das Nações
 Canaã
 Líbano
 Fenícia

Personagens do Antigo Testamento